Хто є хто в Китаї (, ) — біографічне довідкове видання, випущене японським мілітаристським урядом. Книга містить 325 ілюстрованих біографій політичних та військових діячів (як Гоміньдана, Комуністичної партії Китаю, так і колабораційного уряду  Ван Цзінвея), діячів культури і науки.

Книга була видана в лютому 1941 року і по теперішній час є цінним джерелом для вивчення персоналій того періоду.

1~50

51~100

101~150

151~200

201~250

251~300

301~343

Примітки 

Китайські енциклопедії